Свистуно́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Свистунова, Лидия Александровна (1920—1943) — участница Великой Отечественной войны, штурман, гвардии младший лейтенант.
 Свистунова, Мария Алексеевна (урождённая Ржевская; 1778—1866) — фрейлина, дочь писателя А. А. Ржевского, мать декабриста П. Н. Свистунова.
 Свистунова, Яна Витальевна (род. 2006) — российская футболистка.